Такмичење у пливању у дисциплини 100 метара леђним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2017. одржано је 24. јула (квалификације и полуфинале) и 25. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Дунав арене у Будимпешта.

За трке у овој дисциплини било је пријављено 47 такмичара из 42 државе, а занимљиво је да је током такмичења није постављен ни један нови национални рекорд. Титулу светског првака освојио је кинески пливач Сју Ђају који је финалну трку испливао у времену 52,44 секунде. Сребрна и бронзана медаља припала је Американцима Мету Гриверсу и Рајану Марфију.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 100 метара леђним стилом било је пријављено 47 такмичара из 42 земље, а свака од земаља је имала право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 24. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 09:30 по локалном времену, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација. Квалификације су се пливале у 5 квалификационих група, а у тркама је стартовало 46 такмичара.

Резултати полуфинала 
Полуфиналне трке пливане су у вечерњем делу програма 24. јула са почетком од 17:48 часова по локалном времену. Пласман у финале остварило је 8 пливача са најбољим временима.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка пливана је 25. јула у вечерњем делу програма од 18:36 часова.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2017.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2017.